deivazione dal latino Ambrosius, come il nome Ambrogio

Geografia 
 Ambrus – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Ambrus, Ivančna Gorica – nella municipalità di Ivančna Gorica, in Slovenia centrale

Persone 
 Mercedes Ambrus – attrice ungherese
 Miklós Ambrus – pallanuotista ungherese
 Zoltán Ambrus – scrittore satirico e giornalista ungherese

Altro 
 Ambrogio